Мата дел Абра има више значења:

 Мата дел Абра (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мата дел Абра, Томас Моралес Перез (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику